Germaine Verdat, née à Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) le 6 août 1897 et morte à Chalon-sur-Saône le 6 octobre 1982, est une journaliste et écrivaine de langue française, auteur de romans pour la jeunesse féminine.

Sa sœur Marcelle est également écrivain sous le nom de M. Bonnardot.

Sélection de publications 
 La Palme du combat, 1931
 Quand le loup hurlera, Collection Printemps N°139, 1933
 Les Jours nouveaux, 1935
 L'Homme au lévrier d'argent, Collection Printemps
 De prison en prison, Collection Printemps N°216
 Quand le bonheur passe, Collection Stella N°486

Liens externes 
 

Romancière française du XXe siècle
Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Naissance en août 1897
Décès en octobre 1982
Naissance en Saône-et-Loire
Décès à Chalon-sur-Saône
Décès à 85 ans